Por Belgrade pode estar à procura de:
Belgrade (Bélgica)
Belgrade (Minnesota)
Belgrade (Montana)
Belgrade (Nebraska)

Ver também
Belgrado

Desambiguação
Desambiguações de topônimos